Internazionali BNL d’Italia 2015 – tenisowy turniej WTA kategorii WTA Premier Series rangi WTA Premier 5 w sezonie 2015 z cyklu Internazionali BNL d’Italia rozgrywany w dniach 11–17 maja 2015 roku w Rzymie na kortach ceglanych o puli nagród wynoszącej 2 707 664 dolarów amerykańskich.

Gra pojedyncza

Zawodniczki rozstawione

Drabinka

Faza finałowa

Faza początkowa

Pula nagród

Gra podwójna

Zawodniczki rozstawione

Drabinka

Faza finałowa

Faza początkowa

Pula nagród

Uwagi

Bibliografia

Linki zewnętrzne 
 

2015 w tenisie ziemnym
2015
2015 we Włoszech